Уго Черлетти (26 сентября 1877 г. — 25 июля 1963 г.) — итальянский невролог и психиатр, изобретший метод электросудорожной терапии, по сей день применяемый в психиатрии и неврологии для лечения целого ряда психических и неврологических заболеваний, таких, как депрессия, шизофрения, болезнь Паркинсона, эпилепсия.

Биография 
Родился  года в семье известного итальянского энолога Джованни Баттиста Черлетти.

Предыстория открытия электросудорожной терапии 
Открытию Уго Черлетти и Лючио Бини метода электросудорожной терапии предшествовала их поездка вместе с немецким неврологом и психиатром Лотаром Калиновски в Австро-Венгерскую империю. Сначала они поехали в Вену. Там они познакомились с Манфредом Закелем и Юлиусом Вагнер-Яуреггом. При этом у них была возможность лично понаблюдать за применением инсулинокоматозной терапии М. Закелем и пиротерапии (точнее, маляриотерапии) Ю. Вагнер-Яуреггом, соответственно. Во время этих визитов Уго Черлетти и Лючио Бини обратили внимание на то, что применение обоих методов оказывалось особенно эффективным в тех случаях, когда у пациентов на фоне вызванной инсулином гипогликемии или на фоне вызванной заражением малярии лихорадки возникали эпилептиформные судороги.

Покинув Вену, Уго Черлетти в сопровождении Лючио Бини и Лотара Калиновски поехал в Будапешт. Там они познакомились с Ласло Медуной, и имели возможность лично понаблюдать за тем, как последний применял на практике изобретённую им методику судорожной терапии с использованием камфоры и коразола. Уже тогда Черлетти и Бини были удивлены тем, что Л. Медуне даже не пришло в голову попытаться использовать для вызывания судорог не химические агенты, а электрический ток.

Основные научные работы и открытия

Научное наследие

Критика 
Как сам Уго Черлетти, так и изобретённый им метод электросудорожной терапии активно критиковались, в частности, Анри Барюком, полагавшим этот метод лечения жестоким и негуманным. Известно, что Эрнеста Хемингуэя в последние годы его жизни пытались лечить методами психиатрии. В качестве лечения применялась электросудорожная терапия. После 13 сеансов электрошока писатель потерял память и возможность творить[95][96]. Вот что сказал сам Хемингуэй:Эти врачи, что делали мне электрошок, писателей не понимают… Пусть бы все психиатры поучились писать художественные произведения, чтобы понять, что значит быть писателем… какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни?

См. также 
 Электросудорожная терапия

Примечания

Список литературы 
 Cerletti, U. L’Elettroshock. Rivista Sperimentale di Frenatria. 1940, Vol I, 209—310.
 Baruk H — Professor Hugo Cerletti. Bull Acad Natl Med 1966 Nov 8;150(28):574-579
 Medea E — Ugo Cerletti. Arch Psicol Neurol Psichiatr 1966 May;27(3):198-202
 Kalinowsky LB — History of convulsive therapy. Ann N Y Acad Sci 1986;462:1-4.
 Ugo Cerletti 1877—1963. Am J Psychiatry 156:630, April 1999.
 Passione, R. Italian Psychiatry in an International Context: Ugo Cerletti and the Case of Electroshock. ''History of Psychiatry11, 2004, 15(1), 83-104.

Ссылки 
 Ugo Cerletti. WhoNamedIt.
 Psichiatria Biologica e terapie da shock — Ugo Cerletti. Storia delle Neuroscienze in Italia (In Italian).
 http://www.psychiatryonline.it/node/2094 Ugo Cerletti and the discovery of Electroshock. An imaginary interview.

Психиатры Италии
Неврологи Италии
Психиатры XX века
Неврологи XX века
Ч
Ч
Члены Парижской медицинской академии
Почётные доктора Монреальского университета